Niemcy:
 Schmitten im Taunus – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Hochtaunus
 Unter-Schmitten – dzielnica Niddy

Szwajcaria:
 Schmitten – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine
 Schmitten – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Albula